Алекса́ндр Га́лкин: Галкин, Александр Абрамович (1922—2022) — российский историк, сын А. И. Галкина.
 
 Галкин, Александр Алексеевич (1928—2002) — чувашский поэт, прозаик и переводчик, народный поэт Чувашии.
 Галкин, Александр Викторович (род. 1958) — российский военачальник, генерал-полковник, командующий войсками Южного военного округа.
 Галкин, Александр Григорьевич (1904—1971) — руководитель советской милиции.
 Галкин, Александр Иванович (1948—2018) — советский футболист, игрок в хоккей с мячом; тренер, судья, функционер.
 Галкин, Александр Константинович (род. 1952) — советский и российский биолог и церковный историк.
 Галкин, Александр Михайлович (1932—2015) — советский комбайнёр, начальник уборочного отряда на полевом стане совхоза «Масловский», Герой Социалистического Труда.
 Галкин, Александр Семёнович (1855—1920) — генерал-лейтенант Русской императорской армии, военный губернатор Сырдарьинской области, востоковед и путешественник.